Лурд () град је у југозападном делу Француске у департману Високи Пиринеји. По попису из 2019. у граду је живело 13.132 становника.

Једна од најпознатијих знаменитости града је Светилиште Госпе Лурдске.

Историја

Географија 
Лурд се налази у подножју Пиринеја, у близини нултог меридијана. Кроз град тече река Гав де По.

Клима

Партнерски градови 
  Ченстохова
  Фатима
  Лорето
  Алтетинг
  Шајен
  Маријацел

Извори

Спољашње везе 

 Lourdes Tourist Office
 Lourdes, by Robert Hugh Benson, Project Gutenberg

Градови у Француској